Ливадица може да се отнася за:

 Ливадица, бивше село, днес квартал на град Сандански, България;
 Ливадица, село в Ениджевардарско, Гърция;
 Ливадица, бивше село във Воденско, Гърция;
 Ливадица, бивше село във Воденско, Гърция.